Il doppio  dell'Honolulu Challenger 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Kevin Anderson e Ryler DeHeart erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Ryan Harrison e Travis Rettenmaier hanno battuto Robert Kendrick e Alex Kuznetsov che non hanno disputato la finale.

Teste di serie 

 Ryan Harrison /  Travis Rettenmaier (campioni)
 Robert Kendrick /  Alex Kuznetsov (finale, ritiro)

 Brett Joelson /  Nicholas Monroe (secondo turno) 
 Samuel Groth /  Greg Jones (semifinali)

Tabellone

Note 
 

Honolulu Challenger 2011
ATP Challenger Tour 2011